

Arte 
 Danza macabra – tema iconografico tardomedievale nel quale è rappresentata una danza fra uomini e scheletri
 Danza macabra di Lubecca – opera d'arte distrutta durante la seconda guerra mondiale
 Danza macabra (Clusone) – affresco del 1485 posto sull'Oratorio dei disciplini a Clusone

Cinema 
 Danza macabra – film del 1964 diretto da Antonio Margheriti (con lo pseudonimo di Anthony M. Dawson)
 Danza macabra (Danse macabre) – film del 1992 diretto da Greydon Clark

Letteratura 
 Danza macabra – romanzo di Dan Simmons del 1989

Musica 
 Danza Macabra op. 40 (Danse macabre) – poema sinfonico di Camille Saint-Saëns
 Danza della morte (Totentanz) – Danza macabra di Franz Liszt
 Danza macabra – traccia dell'album Zero di Renato Zero del 1987
 Processione e Danza Macabra (Cortège & Danse Macabre) dalla suite sinfonica Cantabile di Frederik Magle (2009)

Teatro 
 Danza di morte o Danza macabra (Dödsdansen) – dramma in due atti di August Strindberg

Pagine correlate
Danse macabre